Fía na Roca é uma banda de folk galego com mais de dez anos de existência.

Discografia 
 2007 Vente Vindo
 2003 Dez Anos ao Vivo
 2001 Contravento
 1996 Agardando que pase algo
 1993 Fía na roca

Ligações externas 
 
 

Bandas da Espanha